De in 1892 opgerichte Internationale Schaatsunie (ISU; International Skating Union) organiseert sinds 1893 het wereldkampioenschap schaatsen allround voor mannen. 

Van 1889 tot 1892 werden er wereldkampioenschappen georganiseerd door de Nederlandse schaatsbond op een natuurijsbaan op het Museumplein in Amsterdam. Vanwege de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog werden er geen kampioenschappen gereden van 1915-1921 en van 1940-1946.

In de beginjaren moest er ten minste drie van vier afstanden gewonnen worden om tot wereldkampioen uitgeroepen te kunnen worden. Tweede en derde plaatsen telden niet mee, daarom zijn er veel kampioenschappen onbeslist.

Vóór de ISU-kampioenschappen waren de 0,5 mijl, de 1 mijl, de 2 mijl en de 5 mijl de afstanden die gereden werden. Vanaf 1893 werden de 500 meter, 1500 meter, 5000 meter en 10.000 meter als afstanden gehanteerd. Tegenwoordig wordt op een allround toernooi voor mannen altijd de grote vierkamp verreden. Aan de hand van de gereden tijden wordt een klassement opgemaakt.

Medaillewinnaars klassement

Medailleverdeling
Onderstaande klassementen zijn bijgewerkt tot en met het WK allround van 2022.

Eindklassement per land

Eindklassement individueel

Afstandmedailles

Statistieken

Beste prestatie per land

(Bijgewerkt tot en met de WK allround van 2022)

Organiserende landen
Bijgewerkt tot en met de WK allround van 2022</small>